Louis De Geer (1587–1652) – holenderski przedsiębiorca i „ojciec szwedzkiego przemysłu” (ojciec)
 Louis De Geer (1622–1695) – holenderski przedsiębiorca
 Louis De Geer (1818–1896)  – szwedzki polityk i pisarz, pierwszy premier Szwecji